Smaller ist der Familienname folgender Personen:
 Marcus Smaller, österreichischer Musiker

Smaller steht zudem für:
 Smaller (Band), englische Alternative-Rock-Band